Берёза-Картузская (Берёза Картузская)— наименование ряда объектов на территории нынешней Брестской области Белоруссии

 Берёза Картузская — название нынешнего города Берёза со второй половины XVII века и до 1939 года.
 Берёза-Картузская — станция брестского направления Белорусской железной дороги в агрогородке Первомайская.
 Берёза-Картузская  — концентрационный лагерь на территории города Берёза, существовавший с 1934 по 1939 годы.